Imię i nazwisko Bronwyn Thompson nosiły lub noszą m.in.:
 Bronwyn Thompson  (ur. 1973) – australijska wioślarka, olimpijka z 1996 i 2000
 Bronwyn Thompson (ur. 1978) – australijska lekkoatletka, skoczkini w dal, olimpijka z 2000, 2004 i 2008